Der Ausdruck Murinsel bezeichnet

 eine auf der Mur schwimmende Plattform in Graz, Österreich, siehe Grazer Murinsel
 eine historische Region in Nord-Kroatien, siehe Međimurje (Region)
 Murinsel (Scheifling), Insel im steirischen Teil der Mur, im Bereich der ehemaligen Gemeinde Sankt Lorenzen bei Scheifling in Scheifling